Mistrzostwa odbyły się w szwedzkim mieście Lycksele, 16 kwietnia 1966 roku.

Tabela medalowa

Wyniki

Styl klasyczny

Bibliografia 
 

Mistrzostwa nordyckie w zapasach
1966 w zapasach
1966 w Szwecji
Zapasy w Szwecji